Lins ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lins (1856–1927), deutscher Maler
 Alfons Maria Lins (1888–1967), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester, Führer der Bündischen Jugend
 Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (1889–1985), Pseudonym Cora Coralina, brasilianische Dichterin
 Consuelo Lins, brasilianische Filmwissenschaftlerin
 Daniel Lins Côrtes (* 1979), brasilianisch-neuseeländischer Fußballspieler
 Danielle Lins (* 1985), brasilianische Volleyballspielerin
 Detlef Lins (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Sundern
 Eduard Lins (1874–1940), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Guntram Lins (1938–2020), österreichischer Politiker
 Gustavo Lins (* 1986), brasilianischer Musiker
 Heinz Maria Lins (1916–2020), deutscher Sänger (Bariton)
 Herbert Lins (1896–1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ivan Lins (* 1945), brasilianischer Musiker und Songschreiber
 Ivan Monteiro de Barros Lins (1904–1975), brasilianischer Essayist und Philosoph
 José Lins do Rego (1901–1957), brasilianischer Schriftsteller
 Josef Lins (* 1947), österreichischer Soziologe
 Katharina Lins (1788–1836), österreichische Ordensfrau
 Norbert Lins (* 1977), deutscher Beamter und Politiker (CDU)
 Osman Lins (1924–1978), brasilianischer Schriftsteller
 Otto Lins-Morstadt (1889–1962), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Paulo Lins (* 1958), brasilianischer Schriftsteller
 Rudi Lins (* 1944), österreichischer Automobilrennfahrer und Unternehmer

 Ulrich Lins (* 1943), deutscher Historiker und Japanologe

Lins steht für:
 Lins (São Paulo), Ort in Brasilien

Siehe auch:
 Linss
 Linz (Begriffsklärung)
 Lintz